

Biografia 
Dopo la maturità artistica, iniziò a lavorare per le Ferrovie dello Stato e contemporaneamente si iscrisse alla Facoltà di Architettura dell'Università di Venezia. Nel 1938, fu istituito l’Ufficio 5°bis “Studio e progetti nuovi fabbricati”  nell’ambito del Servizio Lavori e Costruzioni delle FS, allora diretto dall’ingegnere Achille Pettenati, per far fronte alla crescente quantità di progetti affidati all’architetto Angiolo Mazzoni nella seconda metà degli anni Trenta. Erano, infatti, allora in corso le progettazioni delle stazioni di Roma Termini, Venezia S. Lucia, Reggio Calabria, Messina. Mazzoni aveva già a disposizione una ventina di “agenti” e prevedeva di aumentarne la quantità qualora fossero emerse, nel corso dei lavori, ulteriori esigenze. Tra questi, oltre ad alcuni dei citati, sono documentati i disegnatori Umberto Bonoli, Bruno Ronca, il geometra Guido Toffanin, gli architetti Filippo Rovigo, Alberto Bronzini, Ferrante Orzali, Croce Stella, Gino Rossi, Cesare Boldrin e Corrado Cameli.

Nel 1939, su incarico del Governo italiano, Bruno Ronca fu inviato negli Stati Uniti, a New York, per seguire i lavori di costruzione del Padiglione Italia per l'EXPO dello  stesso anno. Fu ricevuto dal Presidente Franklin D. Roosevelt e aiutato dal Principe Ascanio Colonna di Paliano, Ambasciatore d'Italia. Si laureò in Architettura a Venezia il 29 giugno 1941. Conseguì l'abilitazione nel febbraio del 1942 e si iscrisse all'Ordine degli Architetti della Provincia di Verona (Tessera numero 15). Nel 1950 sarà trasferito all'Ordine di Roma. Dal 1957 al 1962 fu membro della Commissione Edilizia del Comune di Verona. Dal 1958 fu membro della Commissione di Vigilanza delle opere in c.a. nominato dalla Prefettura. Fu Presidente dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Verona dal 1949 al 1951e dal 1955 al 1957.

Progettò e diresse i lavori di molte stazioni ferroviarie tra cui Domegliara (VR) e Rovereto (TN) e degli uffici e fabbricati delle stazioni di Messina, Roma Termini e Venezia Santa Lucia. Nel 1950 diresse i lavori di ricostruzione del Ponte Castelvecchio in Verona su incarico del Sovrintendente ai Monumenti l'architetto Piero Gazzola, insieme a Libero Cecchini e Minghetti. Negli anni successivi progettò e diresse i lavori  di numerosi edifici civili nel nascente quartiere di Borgo Trento e Valdonega in Verona. Si occupò inoltre di numerosi restauri e ristrutturazioni nel centro storico della città e in provincia.

Nel 1962, fu progettista e direttore dei lavori del Palazzo per la sede Compartimentale delle Ferrovie dello Stato in Lungadige Capuleti, in Verona. Nel 1966, progettò e diresse i lavori della Sede Municipale di Montecchia di Crosara (VR). Nel 1978, collaborò con Pier Luigi Nervi alla progettazione della Biblioteca Civica di Verona. Ne diresse i lavori di ristrutturazione e costruzione.

Il filo conduttore a cui si è ispirato in tutte le sue opere è stato il Razionalismo. Si ritirò dalla vita professionale nel 1985.

Note 

Architetti razionalisti